O Sporting Clube Farense de Fonte Filipe é um clube multidesportivo de cidade do Mindelo, da ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

História 
Fundado em 19 de setembro de 1983, na sequência de uma visita do Sporting Clube Farense à ilha, os algarvios ofereceram os equipamentos utilizados nos jogos disputados no Mindelo, o que ajudou a nascer um novo clube, no bairro da Fonte Filipe.

Títulos de futebol 
Segunda Divisão de São Vicente: 1
2015

Futebol

Palmarés

Classificações regionais

Estatísticas 
 Melhor posição: 2a (regional)
Apresentadas na competições das taças regionais: 9-10
Apresentatas na Campeonatos Regionais: 10
Primeira Divisão: 5
Segunda Divisão: 6
Melhor pontos  totais na temporada: 29 (em 2019)
Melhor vences totais na temporada: 9 (em 2019)

Notas

Liga Insular de São Vicente
Mindelo (Cabo Verde)
Clubes de futebol fundados em 1983
Núcleos, filiais e delegações do Sporting Clube de Portugal